Флаг муниципального образования городское поселение Краснозаво́дск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 15 октября 2007 года, является официальным символом городского поселения Краснозаводск и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3925.

23 июля 2010 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Краснозаводск № 5/13, решение от 15 октября 2007 года было признано утратившим силу и было утверждено новое положение о флаге поселения. Описание, рисунки и обоснование символики флага были оставлены без изменений.

9 сентября 2010 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Краснозаводск № 5/13, решение от 23 июля 2010 года было отменено и было утверждено новое положение о флаге поселения. Описание, рисунки и обоснование символики флага были оставлены без изменений.

Флаг городского поселения Краснозаводск составлен на основании герба городского поселения Краснозаводск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Краснозаводска в красном, зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном и зелёном поле понижено скошенное слева серебряной вписанной, бегущей вниз и обернувшейся куницей, сопровождаемой в червлении семью уложенными в косвенную слева дугу золотыми четырёхлучевыми звёздами (положенными сообразно щиту)».

Обоснование символики 
Городское поселение Краснозаводск образовано в составе Сергиево-Посадского муниципального района в 2005 году «Законом» Московской области № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административным центром городского поселения Краснозаводск является город Краснозаводск, основанный в 1916 году как рабочий посёлок при Троицком снаряжательном заводе (основан в 1915 году по решению царского правительства, производил снаряды и патроны). Первоначально посёлок наименования не имел, после 1917 года назывался Возрождение, Загорский, Краснозаводский.

Краснозаводск расположен в живописном месте на правом берегу реки Куньи, что гласно отражено на флаге серебряным водным потоком в образе куницы. Куница как один из ценных пушных зверьков символизирует благосостояние и благополучие жителей поселения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Город развился вокруг основанного в 1915 году Троицкого снаряжательного завода, изготавливавшего снаряды для нужд фронта. В настоящее время этот завод превратился в современное градообразующее предприятие ФГУП «Краснозаводский химический завод». Звёзды на флаге символизируют Краснозаводский химический завод (градообразующее предприятие), являющийся ведущим российским разработчиком и производителем патронов для гладкоствольных охотничьих и спортивных ружей, а также выпускающий парковые и высотные необычайной красоты фейерверки и салюты, пиротехнические игрушки и некоторые промышленные товары (термитные патроны и шашки, железнодорожные петарды и пр.).

Символика звёзд многозначна:

— символ вечности, устремлённости в будущее, символ возвещения;

— символ путеводности, счастья.

Количество звёзд выбрано не случайно: именно 7 октября 1940 года рабочий посёлок Краснозаводский преобразован в город Краснозаводск.

Символика числа семь многозначна. Это число связано с самыми различными христианскими понятиями и предметами: семь дней недели, семь нот в музыке, семь основных цветов, «Семь раз отмерь…». Согласно Библии, за семь дней был сотворён мир. Даже чудес света было 7. Народная традиция связывает число семь со святостью, здоровьем и разумом. За этим числом закрепился символ счастья, радости, успеха.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет поля флага указывает на первую часть названия поселения. В годы Второй мировой войны завод в 1943 году был награждён Переходящим Красным Знаменем ГКО и ЦК ВКП(б). А в 1965 году Краснозаводский химический завод награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии производства. Красный цвет символизирует доблесть и героизм жителей поселения, проливших свою кровь на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Зелёный цвет аллегорически показывает окрестности Краснозаводска, обилие садов и скверов в городе, а также деревни Семёнково и Рогачёво, входящие в состав городского поселения Краснозаводск.

Зелёный цвет — символ весны, здоровья, природы, надежды.

Примечания 

Краснозаводск
Краснозаводск
Флаги с изображением четырёхконечных звёзд
Флаги с изображением куницы